Dardanosz, mitikus ógörög hős, Zeusz és Élektra fia
 Dardanosz, az illír dardánok ősatyja
 Dardanosz, Parisz és Helené fia
 Dardanosz, trójai hős, Biasz fia
 Dardanosz, ógörög sztoikus filozófus az 1. században
 Dardanosz, szkíta király
 Dardanosz, Dardania települése

Lásd még:
 Valerius Constantinus Dardanus, Flavius Eutropius egyik fia, Constantius Chlorus testvére
 Caius Posthumus Dardanus, Gallia praetorianus praefectusa az 5. században
 Dardanus, Jean-Philippe Rameau operája
 Dardanus, Antonio Sacchini operája
 Dardanus, a rákok egy neme
 Papilio dardanus, a Papilio nem egy lepkefaja
 Caligo dardanus, a Caligo nem egy lepkefaja